Мартин, Кевин (род. 1983) — американский баскетболист.
 Мартин, Кевин (род. 1966) — канадский кёрлингист.